4E oder 4-E ist:
 4E (Kognitionswissenschaft), Oberbegriff für neuere Ansätze der Kognitionswissenschaften (Embodied, Embedded, Enacted, Extended)
 4E TV, griechischer Fernsehsender
 Pseudonym von Can Oral (* 1965), deutscher Musiker, Labelbetreiber und DJ
 Pseudonym von Forrest J. Ackerman (1916–2008), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, Herausgeber und Verleger

4E